Сели́ха (сли́ха, ед. ч.  — «извинение»; мн. ч. слихóт) в иудаизме — покаянная молитва, наидревнейший элемент синагогальной поэзии, называемой «пиютом».

Слово «слиха» является производным от глагола סלח («прощать»), в этом значении оно особенно часто употреблено в Псалтири, a в Средние века оно получило значение молитвы ο прощении грехов и милости.

Первоначально селиха предназначалась для чтения в Йом кипур, служба которого всецело посвящена покаянию, почему и называлась «седер селиха». С течением времени и день Рош ха-шана был принят как «день суда», когда молитва ο прощении — уместна. В силу этого промежуток времени между Рош ха-шана и Йом кипуром именуют «покаянными днями», число которых, включая оба вышеупомянутых дня, называют «десять дней покаяния», иначе «страшные дни», когда читают молитвы покаяния, почему и установлены особые слихот на эти дни.

Впоследствии чтение слихот было приурочено ещё к некоторым дням, предшествовавшим Йом кипуру, как к известным постам, иногда даже в течение всего месяца Элула читали слихот. Также их установлено читать в дни годичных постов, как, например, в день 10-го Тевета, 13-го Адара, 17-го Тамуза, 9-го Ава, дни народного траура, когда, по словам Мишны, службу открывали воззванием к покаянию или слихой.

См. также 
 Конфи́теор (покаянная молитва у католиков)

Примечания 

Еврейские молитвы и благословения
Слова и фразы на иврите